Затерянные в космосе () — американский фантастический сериал о приключениях семейства космических колонистов, чей корабль сбился с курса. Является ремейком  1965 года. Авторами сценария стали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, вышел на Netflix 13 апреля 2018 года. В мае 2018 года сериал был продлён на второй сезон, который вышел 24 декабря 2019 года. В марте 2020 года сериал был продлён на третий финальный сезон, который вышел 1 декабря 2021 года.

Шоураннером сериала стал Зак Эстрин, известный по работе над сериалом «Побег».

Сюжет 
Действие сериала происходит в 2046 году. Небольшое пассажирское судно  J2 (Юпитер 2) теряется в космосе и терпит крушение на планете в нескольких световых годах от планируемого места назначения. Его жители (семья Робинсонов) вынуждены приспосабливаться и выживать в новых условиях.

Актёрский состав

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Сезон 3 (2021)

Производство 
10 октября 2014 года было объявлено, что Legendary Television занимается разработкой римейка сериала «Затерянные в космосе» 1965 года, а сценаристами проекта станут Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, известные по фильму «Дракула». 29 июня 2016 года компания Netflix заказала 10 эпизодов сериала.

Примечания

Ссылки 
 Сериал на сайте Netflix

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы-ремейки